Никита Макаров:
 Макаров, Никита Витальевич (род. 2001) — российский футболист.
 Макаров, Никита Николаевич (род. 1980) — российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств.